Expozice má více významů vy smyslech vystavení něčeho nebo vystavení něčemu:
 prezentace muzejních sbírek – dlouhodobě vystavenené muzejní předměty na rozdíl od kratší výstavy
 expozice (dávka záření) – míra ozáření nějakého objektu
 expozice (epidemiologie) – míra vystavení se možnosti infekce
 expozice (fotografie) – doba osvitu ve fotografii či filmu
 expozice (literatura) – úvodní představení postav nebo tématu
 expozice (terén) – orientace členitého terénu vzhledem ke světlu a Slunci
 expozice (toxikologie) – míra působení látky na živý organismus
 expozice (chovatelství) – prostor (výběh), kde jsou zvířata umístěna, a návštěvníci je mohou pozorovat

Externí odkazy